2. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 6. do 8. prosince 2013 v rakouském Hochfilzenu. Na programu byly stíhací závody, sprinty a štafetové závody. Ve sprintu se mezi ženami na stupně vítězů prosadila česká reprezentantka Veronika Vítková, která dokončila závod na druhém místě.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Sprint žen

Sprint mužů

Stíhací závod žen

Stíhací závod mužů

Štafeta žen

Štafeta mužů

Odkazy

Reference 

Biatlon v roce 2013
Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon v Rakousku